Андріяшев Олександр Володимирович — український військовик
 Андріяшев Олександр Михайлович — український історик та архівіст